peut désigner :
 All-you-can-eat (en français, buffet à volonté), type de restaurant dans lequel les clients peuvent consommer autant de nourriture qu'ils le souhaitent.

 peut désigner :
 All You Can Eat, groupe de punk hardcore allemand, originaire de Dessau, Saxe-Anhalt ;
 All You Can Eat, album de k.d. lang sorti en 1995 ;
 All You Can Eat, album des Beat Crusaders ;
 All You Can Eat, album de Left Lane Cruiser ;
 All You Can Eat, album de Steel Panther sorti en 2014 ;
 All You Can Eat, album de Thunder.